Придорожное сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Придорожное сельское поселение — в составе Каневского района Краснодарского края.
 Придорожное сельское поселение — в составе Сасовского района Рязанской области.